Ukraine, un État d'Europe orientale ;
 République populaire ukrainienne, une république qui occupait une grande partie du territoire de l'Ukraine actuelle à la suite de la révolution russe (1917) ;
 État d'Ukraine (ou "Hetmanat"), un bref gouvernement d'Ukraine (1918) ;
 République socialiste soviétique d'Ukraine, une république socialiste soviétique ;
 Reichskommissariat Ukraine, une entité administrative, créée par le Troisième Reich ;
 Ukraine, une chaîne de télévision nationale ukrainienne qui appartient au groupe de médias Media Groupe Ukraine Media.

Divers 
 Ukraine, une marque de cycles.

Voir aussi